Amerikai Egyesült Államok
 Coyle (Oklahoma)
 Coyle (Pennsylvania)
 Coyle (Washington)

Nevek
 Coyle, családnév
 Coyle, keresztnév